Clapham steht für:

 Clapham (London), Stadtteil im London Borough of Lambeth
 Clapham (Bedfordshire) ein Ort in Bedfordshire, England
 Clapham (North Yorkshire) ein Ort in North Yorkshire, England
 Clapham (West Sussex) ein Ort in West Sussex, England
 Clapham (South Australia) ein Vorort von Adelaide, Australien
 Clapham-Sekte, historische anglikanische Gemeinschaft 

Clapham ist der Familienname von:
 Aaron Clapham (* 1987), neuseeländischer Fußballspieler
 Arthur Roy Clapham (1904–1990), englischer Botaniker
 Cathy Overton-Clapham (* 1969), kanadische Curlerin
 Jamie Clapham (* 1975), englischer Fußballspieler
 John Harold Clapham (1873–1946), britischer Wirtschaftshistoriker 
 Matthew E. Clapham (2006 promoviert), kanadischer Paläontologe

Clapham ist der Name folgender Bahnhöfe:
 Bahnhof Clapham Junction
 Clapham Common (London Underground)
 Clapham North (London Underground)
 Clapham South (London Underground)
 Clapham Station (North Yorkshire)